Сарла:

Сарла (приток Мутной) — река в Томской области.
Сарла (приток Самуськи) — река в Томской области.

См. также
Сарла-ла-Канеда — город во Франции.